Лома де Корал има више значења:

 Лома де Корал (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Корал, Ломас де Ест. Корал (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику